Solihull Borough FC (celým názvem: Solihull Borough Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Solihull v metropolitním hrabství West Midlands. Založen byl v roce 1953 pod názvem Lincoln FC, zanikl v roce 2007 po fúzi s Moor Green FC do nově vytvořeného klubu Solihull Moors FC. Klubové barvy byly červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Damson Park s kapacitou 3 050 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1953 – Lincoln FC (Lincoln Football Club)
 1969 – Solihull Borough FC (Solihull Borough Football Club)
 2007 – fúze s Moor Green FC ⇒ Solihull Moors FC
 2007 – zánik

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 1. kolo: 1992/93, 1997/98
 FA Trophy
 4. kolo: 2001/02
 FA Vase
 5. kolo: 1974/75

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1979–1983: Midland Combination (Division One)
 1983–1991: Midland Combination (Premier Division)
 1991–1992: Southern Football League (Midland Division)
 1992–1995: Southern Football League (Premier Division)
 1995–1999: Southern Football League (Midland Division)
 1999–2004: Southern Football League (Western Division)
 2004–2005: Southern Football League (Premier Division)
 2005–2006: Southern Football League (Western Division)
 2006–2007: Southern Football League (Division One Midlands)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1953
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2007
Sport ve West Midlands (hrabství)